Орловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Немецком национальном районе Алтайского края России. Административный центр — село Орлово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1959 человек, в том числе 948 мужчин и 1011 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1919 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Александровка,
 село Дворское,
 село Лесное,
 село Орлово.

Примечания 

Муниципальные образования Немецкого национального района
Сельские поселения Алтайского края